Глиноецкий — фамилия; имеет женскую форму Глиноецкая.* Глиноецкий, Георгий Петрович (1913—1987) — советский актёр театра, заслуженный артист Белорусской ССР (1956).
 Глиноецкий, Николай Павлович (1830—1892) — русский генерал, профессор Николаевской академии Генерального штаба, военный писатель.
 Глиноецкий, Владимир Константинович (1884—1936) — русский офицер-артиллерист, участник Первой мировой и Гражданских войн в России и Испании. См. также 
 Глиноецк (значения)